

Plaatsen 
 Marburg (Duitsland), een stad in de deelstaat Hessen in Duitsland
 Marburg (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Maribor, (Duits: Marburg an der Drau), een stad in Slovenië

Andere 
 Marburgvirus
 Station Marburg
 Philipps-Universiteit Marburg
 VfB Marburg
 Balije Marburg
 Marburger Kreisbahn

Zie ook 
 Marbourg